De Boni – cognome italiano
 Antonio De Boni – architetto italiano
 Filippo De Boni – giornalista, scrittore e politico italiano
 Giovanni Luigi De Boni – architetto italiano
 Martino De Boni – pittore italiano
 Sebastiano De Boni – architetto e pittore italiano
 Walter De Boni – ex calciatore italiano, di ruolo difensore

Pagine correlate
Bono
Boni
De Bonis